Појам  може да се односи на:
Ферфакс (Ајова), град у САД у држави Ајова
Ферфакс (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
Ферфакс (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија